Rakowo ist der Name folgender Orte:

in Bulgarien:
 Rakowo (Oblast Kjustendil) in der Oblast Kjustendil
 Rakowo (Oblast Sliwen) in der Oblast Sliwen

in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rakowo (Elbląg), Stadtteil von Elbląg
 Rakowo (Pisz), Ort im Powiat Piski, bis 1938: Adlig Rakowen (Domäne), 1938 bis 1945: Raken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Rakowo (Czerniejewo), Ort und Weiler im Powiat Gnieźnieński
 Rakowo (Damasławek), Ort im Powiat Wągrowiecki
 Rakowo (Skulsk), Ort im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rakowo (Rypin), Ort im Powiat Rypiński
 Woiwodschaft Lebus:
 Rakowo (Skwierzyna), Ort im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Krebse, Kreis Schwerin (Warthe), Brandenburg
 Woiwodschaft Masowien:
 Rakowo (Dzierzążnia), Ort im Powiat Płoński
 Rakowo (Wyszogród), Ort im Powiat Płocki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Rakowo (Szczuczyn), Ort im Powiat Grajewski
 Woiwodschaft Pommern:
 Rakowo (Nowy Dwór Gdański), Siedlung im Powiat Nowodworski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Rakowo (Złocieniec), Stadtteil von Złocieniec, Powiat Drawski
 Rakowo (Borne Sulinowo), Ort im Powiat Szczecinecki, bis 1945: Rackow, Kreis Neustettin, Pommern 
 Rakowo (Krzęcin), Ort im Powiat Choszczeński, bis 1945: Raakow, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern

in der Ukraine:
 Rakowo (Ukraine), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Peretschyn

Siehe auch:
 Rakowo Małe
 Rakowo Piskie
 Rakowo-Boginie
 Rakowo-Czachy
 Nowe Rakowo
 Stare Rakowo
 Raków
 Rakowe